Le casino de Bagnoles-de-l’Orne est situé face au lac de la commune. De style Art déco, il dispose d’un restaurant : Le 1927 et d'un hôtel annexe : Le Béryl.

Dans les arts 

Le casino de Bagnoles-de-l’Orne figure sur l'un des 114 vitraux réalisés entre 1928 et 1930 par l'artiste-cheminot Charles Sarteur (1874-1933) ornant chacune des parties supérieures des arches intérieures de la gare de Paris-Saint-Lazare et représentant les différentes destinations vers l'ouest depuis la capitale. L'œuvre est visible dans le hall principal dit salle des pas perdus.

Histoire 
Dès la fin du , il existait un établissement thermal abritant trois bassins construit par Élie de Cerny. 

En 1812, M. Lemachois rachète l’établissement, le restaure et crée un parc de 40 hectares à l’aide d’un mécène italien, le marquis de Sommariva. Par la suite, les bâtiments sont transformés en hôpital pour accueillir les soldats de Napoléon . Alexis Duparchis racheta les thermes et fit construire le premier casino.

Le casino des Thermes était une construction en bois construite en 1888 par Alexis Duparchis et se trouvait à la place de l’hôtel en face du lac. Entièrement saccagé lors de la Seconde Guerre mondiale, il a été détruit en 1989 pour être remplacé par un hôtel ouvert en juillet 1990.

Le casino du Lac a été construit en 1927 par le milliardaire Franck Jay Gould. Son architecte est Auguste Bluysen. C’est un casino art déco aux formes géométriques avec une rotonde en guise d’entrée.

Notes et références

Liens externes 

Bagnoles-de-l'Orne
Tourisme dans l'Orne
Bagnoles-de-l'Orne